Вучић је јужнословенско презиме.

Познати носиоци:

 Тома Вучић Перишић (1787/1788–1859), српски војсковођа
 Анте Вучић (1912–1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Борка Вучић (1926–2009), српски банкар
 Зоран Вучић (1947– ), српски књижевник и преводилац
 Александар Вучић (1970– ), председник Републике Србије
 Сања Вучић (1993– ), српски певачица
 Филип Вучић (1995– ), црногорски певач

Види још 
 Вучић (насеље)
 Вуковић
 Вукчевић
 Вучковић